

Istorie 
Centrul de convenții, proiectat de arhitectul Charles Luckman , a fost deschis în 1971 și s-a extins în 1981, 1993 și 1997.  A fost construit inițial ca o clădire dreptunghiulară, între Bulevardul Pico și strada 11 (acum Chick Hearn Ct.) pe strada Figueroa. Partea de nord-est a centrului a fost demolată în 1997 pentru a face loc Centrului Staples. Anexa Centrului de Convenții din sticlă verde și rame din oțel alb, în ​​principal pe partea de sud a orașului Pico, a fost proiectată de arhitectul James Ingo Freed. 

Zona din fața centrului de convenții este cunoscută sub numele de Gilbert Lindsay Plaza, numită după regretatul consilier care a reprezentat zona Downtown din Los Angeles timp de câțiva ani. Un monument de 10 picioare (3,0 m) înălțime în onoarea „Împăratului Marelui District 9” a fost dezvelit în 1995.  Drumul dintre strada Figueroa și clădirea centrului de convenții este, de asemenea, numit după consilierul Lindsay.

La 1 martie 1983, o tornadă a provocat daune acoperișului și panourilor de la nivelul superior. Clădirea a fost reparată și au fost instalate noi semne pentru centrul de convenții la un cost total de 3 milioane de dolari. 

La 15 septembrie 2008, centrul de convenții a devenit prima clădire din SUA și prima clădire a orașului Los Angeles de vârsta și dimensiunea sa din SUA care a fost certificată Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) pentru clădirile existente din clădirea verde din Statele Unite. Consiliul.

În 2013, Consiliul Local din Los Angeles a votat pentru a lăsa Anschutz Entertainment Group să gestioneze centrul de convenții.

Evenimente 
Centrul de convenții găzduiește evenimente anuale precum Salonul Auto de la Los Angeles , Abilities Expo, Anime Expo și este cel mai bine cunoscut fanilor jocurilor video ca gazdă a Electronic Entertainment Expo , cunoscut și sub numele de E3.

Săptămâna Grammy 
În săptămâna premergătoare decernării anuale a premiilor Grammy , centrul de convenții găzduiește de obicei mai multe evenimente din săptămâna Grammy. Din 2005, centrul de convenții a găzduit tributul MusiCares Persoana Anului , care are loc cu două zile înainte de decernarea premiilor Grammy. 

De asemenea, a găzduit și porțiunea pre-transmisie a premiilor Grammy (precedând difuzarea principală la Crypto.com Arena ) până în 2013, când pre-transmisia a fost mutată la Nokia Theatre (acum Microsoft Theatre). 

Premiile din 2021 au fost organizate în și în jurul centrului de convenții, din cauza pandemiei de COVID-19 .

Săptămâna Emmy 
În urma ceremoniei anuale a premiilor Primetime Emmy , centrul de convenții găzduiește Balul Guvernatorilor, una dintre cele mai importante petreceri de după Emmy.

Jocurile Olimpice de vară din 2028E 
În timpul Jocurilor Olimpice de vară din 2028 , centrul de convenții va găzdui șase sporturi. Acesta va găzdui jocuri preliminare de baschet feminin , Box , Scrimă , Taekwondo , Tenis de masă și BMX Freestyle . Va face parte din Zona Olimpică Live Site de pe strada Figueroa